Леп (Лип;  ; , Léim Uí Dhonnabháin, Ан-Лемь, «прыжок О'Донована») — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).

Демография 
Население — 242 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 160 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Корк